BQB steht für:
 Flughafen Busselton Regional (IATA-Code), Flughafen von Busselton, Western Australia
 BQB Líneas Aéreas (ICAO-Code), uruguayische Fluggesellschaft

bqb steht für:
 Bagusa (ISO-639-3-Code), Papuasprache des Kwerba-Zweigs der Tor-Kwerba-Sprachen in Indonesien

Abkürzung